Vonderort steht für:

 Vonderort (Bottrop), Stadtteil von Bottrop, Nordrhein-Westfalen
 Vonderort (Oberhausen), Stadtteil von Oberhausen, Nordrhein-Westfalen
 Revierpark Vonderort, Revierpark im Stadtteil Vonderort der Stadt Oberhausen an der Grenze zu Bottrop